Ключи счастья:
 «Ключи счастья» — роман русской писательницы Анастасии Вербицкой.
 «Ключи счастья» — российский немой фильм 1913 года режиссёров Владимира Гардина и Якова Протазанова.
 «Ключи счастья» — рабочее название повести «Перед восходом солнца» Михаила Зощенко.